Wittenzellner ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Wittenzellner (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Wittenzellner (1921–1997), deutscher Strahlenschützer